Гаряча точка — збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї. (Див. Гарячі точки на пострадянському просторі)
 Гарячі точки (Плюм) в геології (від ) — явища магматизму в окремих точках внутрішніх районів континентальних плит.
 Гаряча точка (в програмуванні) — Hot spot

назви:
 Гаряча точка (телесеріал) — канадський телевізійний серіал.
 Гаряча точка (фільм, 1998) — фільм режисера Івана Соловова.

Див. також 
 Хот-спот (значення)